signifie mademoiselle en espagnol. Il peut également désigner :

 Señorita, un cultivar de bananier ;
 Señorita, film américian sorti en 1927 ;
 Señorita, une chanson interprétée par Justin Timberlake sortie en 2003 ;
 Señorita, une chanson interprétée en duo par Shawn Mendes et Camila Cabello sortie en 2019.

Homonymie de titre